Diani bezeichnet folgende geographischen Objekte:

 alternativer Name eines Flusses in Westafrika, siehe Saint Paul River
 eine Gemeinde in Kenia, siehe Diani Beach
 eine ostafrikanische Primatenart. siehe Diani-Galago

Diani ist der Familienname folgender Personen:

 Djibril Diani (* 1998), französischer Fußballspieler
 Kadidiatou Diani (* 1995), französische Fußballspielerin